Aventures et Voyages  est une collection de romans d'aventures publiée par Le livre national des éditions Tallandier, connue sous les noms de Collection bleue ou Tallandier bleu

Le nom de collection affiché varie selon les époques :
 Romans d'aventures et d'explorations
 Bibliothèque des grandes aventures
 Grandes aventures Voyages excentriques

Collection Tallandier